Lovász ist der Familienname folgender Personen:

 Gyöngyi Lovász (* 1959), ungarische Fußballspielerin
 Irén Lovász (* 1963), ungarische Folk-Sängerin
 László Lovász (* 1948), ungarischer Mathematiker
 Lázár Lovász (* 1942), ungarischer Hammerwerfer
 Stefan Lovasz (1901–1938), KPD-Funktionär und NS-Opfer
 Zsuzsa Lovász (* 1976), ungarischer Handballspieler

Lovász steht außerdem für:

 Lovász-Local-Lemma, ein Hilfssatz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie
 Satz von Lovász, ein mathematischer Satz aus der Graphentheorie
 Satz von Lovász-Stein, ein Lehrsatz des mathematischen Teilgebiets der Kombinatorik